Stolzenfelde ist der Name folgender Ortschaften:

 Stołczno (ehemals Stolzenfelde im Landkreis Schlochau, Pommern), Ortschaft in der Woiwodschaft Pommern, Polen; siehe Człuchów (Landgemeinde)
 Stołeczna (ehemals Stolzenfelde im Landkreis Königsberg (Neumark), Brandenburg), Ortschaft in der Woiwodschaft Westpommern, Polen; siehe Trzcińsko-Zdrój
 Stradzewo (ehemals Stolzenfelde im Landkreis Arnswalde, Pommern), Ortschaft in der Woiwodschaft Westpommern, Polen